Jesús Escribano Bolancé (Palma del Río, provincia de Córdoba, ). Tiene 1,78 m. y 83 kg.

Su posición natural es la de extremo izquierdo, destaca más por su aporte defensivo al juego que por la ofensiva. 

Formado en las categorías inferiores del Club Córdoba Balonmano a las que se incorporó, a su equipo Infantil, en el año 1991. Pasó tres temporadas en la cantera del, todavía, equipo del Sector Sur. En la temporada 94/95 se incorpora a la disciplina del CD La Salle que participaba en la Liga Andaluza Juvenil (5º), junto con otro cajista; Sergio Navarro. La temporada siguiente vuelve a la disciplina del Club Córdoba Balonmano para alternar su participación entre los equipos senior, de primera nacional, y juvenil. Su debú con el primer equipo se produjo en noviembre de 1995 en Malagón (Ciudad Real) ante el ADC Cátedra 70.

Trayectoria 

 95/96 1ª División. Cajasur Córdoba, Entren. Antonio Reyes.
 96/97 1ª División. Cajasur Córdoba, Entren. Martín del Rosal.
 97/98 1ª División. Cajasur Córdoba, Entren. Martín del Rosal.
 98/99 1ª División. Cajasur Córdoba, Entren. Martín del Rosal.
 99/00 1ª División. BM Baena, Entren. Paco Castillo.
 00/01 1ª División. BM Baena, Entren. Paco Castillo.
 01/02 1ª División. BM Baena, Entren. Paco Castillo.
 02/03 1ª División. BM Baena, Entren. Javier García.
 03/04 2ª División. Cajasur Córdoba BM, Entren. Javier Da Casa.
 04/05 2ª División. Cajasur Córdoba BM, Entren. Antonio Reyes.
 05/06 2ª División. Cajasur Córdoba BM, Entren. José Urbano.
 06/07 2ª División. Cajasur Córdoba BM, Entren. Paco Escribano.
 07/08 2ª División. Cajasur Córdoba BM, Entren. Antonio Reyes.
 08/09 1ª División. Cajasur Córdoba BM, Entren. Antonio Reyes.
 09/10 Div. Honor B. Cajasur Córdoba BM, Entren. Pepe Morales y Antonio Reyes.

Clubes 

Balonmanistas de España
Deportistas de Córdoba (España)
Nacidos en Palma del Río